Охос де Агва има више значења:

 Охос де Агва (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охос де Агва (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охос де Агва (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охос де Агва (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охос де Агва (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охос де Агва (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охос де Агва (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охос де Агва (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охос де Агва (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Охос де Агва (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Охос де Агва (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Охос де Агва (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику